«Introspective» (англ. Інтроспективний) — третій студійний альбом британського поп-гурту Pet Shop Boys. У Великій Британії «Introspective» досяг 2-го місця.

Список пісень 
 «Left To My Own Devices» — 8:16
 «I Want a Dog» — 6:15
 «Domino Dancing» — 7:40
 «I’m Not Scared» — 7:23
 «Always On My Mind / In My House» — 9:05
 «It's Alright» — 9:24

Посилання 
All Music Guide 

Альбоми Pet Shop Boys
Альбоми Parlophone